Râul Moșna are următoarele caracteristici:

 Moșna - afluent al Prutului
 Moșna - afluent al Târnavei Mari
 Moșnișoara - afluent al râului Moșna, Prut

Vezi și 
 Moșna (dezambiguizare)